Brembo (bedrijf), Italiaans producent van remmen
 Brembo (rivier), een zijrivier van de Adda in Italië